4-й выпуск Ворлд Портс Классик — шоссейной двухдневной велогонки между портовыми городами Роттердам и Антверпен. Гонка прошла с 23 по 24 мая 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал бельгийский велогонщик Крис Букманс из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 18 команд: 4 команды категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных и 4 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 134 гонщика. До финиша доехали 126 спортсменов.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Ворлд Портс Классик 2015 на FirstCycling
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Спорт в Бельгии в 2015 году